banner - uniksowe polecenie wyświetlające poziomy lub w niektórych implementacjach również pionowy tekst za pomocą znaków '#'.

Przykłady 

 $ banner Hello!
 #     #                                   ###
 #     #  ######  #       #        ####    ###
 #     #  #       #       #       #    #   ###
 #######  #####   #       #       #    #    #
 #     #  #       #       #       #    #
 #     #  #       #       #       #    #   ###
 #     #  ######  ######  ######   ####    ###

Pojedyncza litera wydrukowana pionowo w implementacji z OS X:

 $ banner -w 80 "a"
                          #####
                        ######### 
                     ###############        ###
                    ################      ###### 
                   ##################     ######## 
                   #####         #####    #########
                   ####           ####      ##  ### 
                   ###            ####           ## 
                   ###            ###            ## 
                   ###            ###           ### 
                    ####         ###           #### 
                      #############################
                    ############################## 
                   ############################## 
                   ############################ 
                   ########################### 
                   ### 
                   # 
                   #

banner -w 100 aaa

Wynik (zmniejszony):
<nowiki>
                                ######
                             ############
                            ###############
                          ##################          ####
                         #####################      ##########
                        #######################     ###########
                        #######         #######     ###########
                       ######             #####       ###   ####
                       #####               ####             ####
                       #####               ####              ###
                        ####               ####              ###
                        ####               ####             ####
                         ####             ####              ####
                          #####         ####             ######
                           ####################################
                         ######################################
                        #####################################
                       #####################################
                       ####################################
                       ###############################
                       #####
                       ###
                       ##

                                ######
                             ############
                            ###############
                          ##################          ####
                         #####################      ##########
                        #######################     ###########
                        #######         #######     ###########
                       ######             #####       ###   ####
                       #####               ####             ####
                       #####               ####              ###
                        ####               ####              ###
                        ####               ####             ####
                         ####             ####              ####
                          #####         ####             ######
                           ####################################
                         ######################################
                        #####################################
                       #####################################
                       ####################################
                       ###############################
                       #####
                       ###
                       ##

                                ######
                             ############
                            ###############
                          ##################          ####
                         #####################      ##########
                        #######################     ###########
                        #######         #######     ###########
                       ######             #####       ###   ####
                       #####               ####             ####
                       #####               ####              ###
                        ####               ####              ###
                        ####               ####             ####
                         ####             ####              ####
                          #####         ####             ######
                           ####################################
                         ######################################
                        #####################################
                       #####################################
                       ####################################
                       ###############################
                       #####
                       ###
                       ##
</nowiki>

Opcje 
 banner [-w szerokość] treść
Za pomocą opcji -w możemy ustawić szerokość napisu.

Linki zewnętrzne 
 strona podręcznika

banner